Lahnstein steht für:

 Lahnstein, Stadt in Rheinland-Pfalz
 Lahnstein (Gemeinde Ebensee), Ortschaft der Gemeinde Ebensee am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Lahnstein ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Lahnstein (* 1937), deutscher Politiker (SPD), Manager und Hochschullehrer
 Miriam Lahnstein (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Peter Lahnstein (1913–1991), deutscher Jurist, Schriftsteller und Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg 1962–1973
 Sonja Lahnstein-Kandel (* 1950), Gründerin von step21